De 10 kilometer openwaterzwemmen voor mannen tijdens de wereldkampioenschappen openwaterzwemmen 2019 vond plaats op 16 juli 2019 in het Yeosu Expo Ocean Park.

Uitslag 

 * OTL = Out of time limit
 * DNS = Niet gestart

Bronvermelding 
  Uitslag

Mannen 10